Hylocomiastrum är ett släkte av bladmossor som beskrevs av M.Fleisch. och Broth.. Enligt Catalogue of Life ingår Hylocomiastrum i familjen Hylocomiaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Hylocomiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Hylocomiastrum